Соболев Василий Александрович — (укр. 'Василь Олександрович Соболев'; 28 января 1949, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский тренер по спортивной гимнастике.

Биография 
Родился в Киеве 28 января 1949 года.

В 1971 году закончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Василий Соболев работает тренером больше 40 лет. Среди его учениц — Юлия Янковская, Ирина Носонович, Лариса Гликина и Наталья Кисляк, которые являлись призерами многих международных первенств. На данный момент входит в тренерский штаб сборной команды Украины.

Примечания 

*http://www.olimpko.com/sportyvnyi-viddil/viddilennia-z-vydiv-sportu/viddilennia-himnastyky-sportyvnoi.html]

*[https://sport.ua/news/396261-glazgo-2018-prevyu-chempionata-evropy-po-sportivnoy-gimnastike]

Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Тренеры по спортивной гимнастике Украины
Тренер Соболев гимнастика
Спортивная гимнастика СССР
Тренеры по спортивной гимнастике СССР